Юлия Власова:
 Власова, Юлия Ивановна (род. 1967) — советская и российская шорт-трекистка.
 Власова, Юлия Юрьевна (псевдоним Юлия Вертела; род. 1967) — российская писательница, поэтесса.